"Ocaña" pode ser:
 Ocaña, município em Castela-Mancha
 Ocaña (Norte de Santander), na Colômbia
 Ocaña (distrito), no Peru

Ver também
 Ocana

Desambiguações de topônimos